Doplang (Adipala)
 Doplang (Bawen)
 Doplang (Jati)
 Doplang (Karangpandan)
 Doplang (Purworejo)
 Doplang (Teras)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing